Николай Михайлович Карабулин (17 ноября 1918 — 5 июля 1943) — командир звена 215-го штурмового авиационного полка 47-й смешанной авиационной дивизии Западного фронта, капитан.

Биография 
Родился 17 ноября 1918 года в деревне Тарханка ныне Некрасовского района Ярославской области в крестьянской семье. Русский. Окончив 7 классов и школу ФЗУ, работал токарем на ярославском заводе «Пролетарская свобода». Стахановец.

Окончил Ярославский аэроклуб (1938). В Красной Армии с 1938 года. В 1940 году окончил Сталинградское военное авиационное училище лётчиков.

В боях Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Командир звена 215-го штурмового авиационного полка (47-я смешанная авиационная дивизия, Западный фронт) кандидат в члены ВКП(б) лейтенант Николай Карабулин к 16 сентября 1941 года совершил тринадцать успешных боевых вылетов на самолёте Ил-2, уничтожил много живой силы и техники противника, нанеся врагу значительный урон.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 12 апреля 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 690).

5 июля 1943 года командир эскадрильи капитан Карабулин Н. М. пал смертью храбрых при выполнении боевого задания. 

Похоронен в  в посёлке Станция Малоархангельск Подгородненского с/п Малоархангельского района Орловской области.

Награждён орденом Ленина, орденами Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени.

Память 
 Именем Героя Советского Союза  Н. Карабулина названа улица в Красноперекопском районе г. Ярославля.
 Его имя увековечено на мемориальной доске, установленной на здании Ярославского аэроклуба. 
 В Ярославском народном музее завода «Пролетарская свобода» есть экспозиция, посвящённая славному земляку.
 Именем героя названа улица в посёлке Станция Малоархангельск Подгородненского с/п Малоархангельского района Орловской области.

Примечания

Литература 
 
 Воробьёв М. В., Храпченков А. К. В боях на Смоленской земле. — М., 1975.
 Герои живут и после смерти // Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. — Ярославль, 2005. — Т. 1. — С. 263—274
 Румянцев Б. Смерти неподвластный // Герои огненных лет: очерки о Героях Советского Союза — ярославцах. — Ярославль, 1985. — С. 169—172
 Гвардии капитан Карабулин Н. М. // Попов В. Г. Золотые звезды на улицах Ярославля. — Ярославль, 2005. — С. 35-37
 Смолин Г. Т., Соколов С. В. Границы неба пристально хранить. — Ярославль : Верхн.-Волж. кн. изд-во, 1987. — 120 с.
 Горобченко В. Герои-ярославцы в боях на «Огненной дуге» // Ветераны и молодежь. — 2008. — № 17-18 (август); Спецвып. — С. 2-3.
 Зокина М. Остановка «Улица Карабулина» // Ветераны и молодежь. — 2009. — № 4 (февраль). — С. 2: фотопортр.

Ссылки 
 
 О Герое — на сайте Ярославской областной общественной организации ветеранов.
 Сайт maloarhangelsk.ru, статья «Николай Михайлович Карабулин»

Лётчики Великой Отечественной войны
Персоналии:Ярославль
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Выпускники Сталинградской военной авиационной школы пилотов